Айтона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 66,9 км². Население — 2393 человека (на 2010 год).

История Айтоны уходит в глубокую древность, здесь находится несколько археологических памятников бронзового века, в том числе Карретела.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Dades estadístiques
 Informació sobre la localitat
 Dades generals

Муниципалитеты Льейды